Szeplőtelen fogantatás templom többek között az alábbi templomok neve:

A történelmi Magyarország területén
 Szeplőtelen fogantatás templom (Barcarozsnyó)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Bársonyos)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Becske)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Békéscsaba)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Bélfenyér):* Szeplőtelen fogantatás templom (Berkesd)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Boldog)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Boldogkőújfalu)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Boldva)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Bonyhád)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Bozzai)
 Szeplőtelen fogantatás kápolna (Budaörs; valószínű, hogy a világ legrégebben felépített szeplőtelen fogantatás imahelye)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Csatár)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Csíkdánfalva)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Csíkménaság)
 Ferences templom (Eger)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Egyházasgerge)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Etyek)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Fót)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Győrújbarát)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Hajdúdorog)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Heves)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Horpács)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Hosszúpályi)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Kápolna)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Káptalanfa)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Körösladány)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Lábod)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Máriapócs)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Markaz)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Mátészalka)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Medgyes)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Nagycsepely)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Nagyvárad)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Nyírkáta)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Ózd)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Sajómercse)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Sárospatak)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Sirok)
 Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek temploma (Sopron)
 Orsolyita templom (Sopron)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Szeghalom)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Székely)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Székelyhíd)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Szinérváralja)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Tápióbicske)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Tiszanána)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Vatta)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Vizslás)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Vöröstó)
 Szeplőtelen fogantatás templom (Zalacsány)

Más országokban
 Amerikai Egyesült Államok
 A szeplőtelen fogantatás szentélye (Washington)

 Argentína
 Szeplőtelen fogantatás székesegyház (La Plata)

 Guatemala
 Szeplőtelen fogantatás székesegyház (Puerto Barrios)

 Honduras
 Szeplőtelen fogantatás székesegyház (Comayagua)

 Kína
 Szeplőtelen fogantatás székesegyház (Peking)

 Kolumbia
 Szeplőtelen fogantatás székesegyház (Armenia)
 Szeplőtelen fogantatás székesegyház (Bogotá)

 Mexikó
 Szeplőtelen fogantatás székesegyház (Monterrey)

 Peru
 Szeplőtelen fogantatás székesegyház (Pucallpa)

Források 
 miserend.hu

Katolikus templomok, kolostorok